Іва́н Іва́нович Негер (  —  ) — солдат Збройних сил України.

Життєпис 
Його батько працював в колгоспі трактористом, пішов з життя досить рано, тому виховувала сина мама, котра працювала а сільському поштовому відділку поштарем. Закінчив 9 класів ЗОШ Верхьої Терси, професійно-технічне училище. Працював слюсарем, сантехніком у ТЗОВ «Агро-Континент» села Верхня Терса.

Призваний за мобілізацією 30 серпня 2014-го, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади, сапер інженерно-саперного взводу 1-го окремого механізованого батальйону.

Згідно з одними джерелами — 18 листопада 2014-го зазнав поранення під Маріуполем; помер у бліндажі, не витримало серце.

За іншими даними — загинув при загадкових обставинах від кульового поранення в спину на блокпосту № 2 біля села Березове Мар'їнського району

23 листопада 2014-го похований в селі Верхня Терса.

Залишились мама і сестра.

Вшанування 
У вересні 2015-го в Верхньотерсянській ЗОШ відкрито меморіальну дошку Івану Негеру.

Примітки

Посилання 
 Негер Іван Іванович  // Книга пам'яті
 Негер Іван Іванович // Український меморіал
 У зоні АТО загинув наш земляк 

Уродженці Гуляйпільського району
Померли в Маріуполі
Поховані в Гуляйпільському районі